Pierre Simon Fournier (1712–1768), stempelsnijder, letterontwerper
  Fournier (maat), typografisch maatsysteem, in 1737 ingevoerd in Frankrijk
 Fournier (lettertype), lettertype uitgebracht door de Monotype Corporation in Engeland, series 185 & 285
 Louis Edouard Fournier (1857-1917), Frans kunstschilder
 François-Joseph Fournier (1857-1935), Belgisch ondernemer
 Pierre Fournier (1906-1986), Frans cellist
 Jean-Claude Fournier (1943), Frans stripauteur
 Eduardo Fournier (1956), Chileens voetballer en voetbalcoach
 Martine Fournier (1965), Vlaams politica, burgemeester van Menen
 Hubert Fournier (1967), Frans voetbaltrainer
 Fournier (automerk), Frans automerk (1913–1925)
 Félix Alfaro Fournier, oprichter van het:
 Museo Fournier de Naipes, Spaans speelkaartenmuseum (1984)
 Fournier Pharma, Franse farmaceutische industrie